Trance Generators é um duo italiano de hardstyle, atualmente composto por Simone Bergamelli e Massimo Magri. Trance Generators começaram sua carreira em 2000 com a primeira formação: Philipe Martin, Simone Bergamelli e Pesenti Aldo. No ano seguinte Presenti Aldo saiu do grupo, e em 2003 saiu Philipe Martin. Depois de seis mêses Massimo Magri faz duo com Simone Bergamelli. Em 2006 lançaram a música Do U Wanna Balloon tendo fusões do Hardstyle com Trance.

Ligações Externas
Discografia de Trance Generators

Duos musicais
Trance
Músicos de música eletrônica
Hardstyle
Músicos da Itália